Euro, waluta
 Esposizione Universale di Roma, znana jako EUR, dzielnica biznesowa w Rzymie
 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, w skrócie znany jako EURO